Sigma Olomouc může být:
 Sigma Olomouc (podnik) – bývalý národní podnik v  Olomouci 
 SK Sigma Olomouc – fotbalový klub sídlící v  Olomouci